Борис Иванович Пийп () — советский учёный-геолог, петрограф, . Основатель и первый директор Института вулканологии СО АН СССР (1962—1966). Специалист по динамике, физике и химии вулканических извержений, термальным водам.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге.

Окончил Ленинградский горный институт в 1931 году.

После окончания — ассистент и доцент кафедры петрографии этого же института до 1938 года. Вёл полевые исследования на Камчатке и Урале.

С 1940 года работал в Лаборатории вулканологии АН СССР.

В 1940—1946 и 1950—1954 — начальник Камчатской вулканологической станции.

С 1963 года — директор института вулканологии АН СССР.

Труды посвящены изучению вулканов, термальных источников и геологического строения Камчатки. Им детально исследован ряд извержений вулканов различного типа. В его трудах содержатся фактические данные по динамике, физике и химии извержений и происхождению термальных вод.

Скончался 10 марта 1966 года в Петропавловске-Камчатском. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды и премии 
 Награждён орденом Красной Звезды
 медалями
 За монографию о вулканах Ключевской группы Пийпу присуждена в 1956 году премия Президиума АН СССР.

Членство в организациях 
 1945 — КПСС
 1958 — . C 28 марта 1958 года, Сибирское отделение (геология, география)
 1963 — Вице-президент Международной ассоциации вулканологии.

Память 
В честь Б. И. Пийпа названы:
 Пийп (вулкан) — активный подводный вулкан в Командорской котловине
 Ледник Пийпа — Ключевская Сопка
 Побочный прорыв Пийпа — Ключевская Сопка
 Минерал пийпит — сложный сульфат калия и меди с формулой K2Cu2(SO4)2O
 Бульвар Пийпа — в городе Петропавловск-Камчатский, на котором расположен Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Библиография 
Б. И. Пийп опубликовал более 70 научных трудов.

 Пийп Б. И. Термальные ключи Камчатки. — , : Изд-во АН СССР, 1937. 269 с. (Тр. СОПС АН СССР. Сер. Камчатская: Вып. 2.)
 Пийп Б. И. Материалы по геологии и петрографии района рек Авачи, Рассошины и Налачевы на Камчатке // Труды Камчатской комплексной экспедиции 1936—1937 гг. Вып. 2. — 1941. — 120 с.
 Пийп Б. И. Материалы по геологии и петрографии района рек Авачи, Рассошины, Гаванки и Налачевы на Камчатке / Б. И. Пийп ; АН СССР, Совет по изуч. производит. сил. — ; : Изд-во АН СССР, 1941. 119 c., 6 табл. (Труды Камчатской комплексной экспедиции 1936—1937 гг. ; вып. 2).
 Пийп Б. И. Маршрутные геологические наблюдения на юге Камчатки // Тр. Лабор. вулканологии АН СССР. 1947. Вып. 3. — С. 89—135.
 Заварицкий А. Н., Пийп Б. И., Горшков Г. С. Изучение вулканов Камчатки // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. 1954. Вып. 8. — С. 18—57.
 Пийп Б. И. Ключевская сопка и её извержения в 1944—1945 гг. и в прошлом. — : Изд-во АН СССР, 1956. 309 с. (Тр. Лабор. вулканологии АН СССР; Вып. 11.)
 Дневники вулканолога Бориса Пийпа. — : ЛОГАТА, 2006. — 160 с.
 Пийп Б. И. Засекреченное цунами // Природа. 2005. № 5. — С. 36—43.

Семья 

 Дочь— Пийп Валентина Борисовна (12.10.1939–05.06.2016) —родилась в Ленинграде. Окончила геологический факультет МГУ (1961). Кандидат геолого-минералогических наук (1968), доктор геолого-минералогических наук (1989). Старший научный сотрудник (1990). Ведущий научный сотрудник кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета (1993).

Примечания

Литература 
 100 лет со дня рождения первого директора Института вулканологии член-корр. АН СССР Бориса Ивановича Пийпа // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2006. № 2. № 8. — С. 7—8.
 Дневники вулканолога Бориса Пийпа. — : ЛОГАТА, 2006. — 160 с.
 Пийп, Борис Иванович (р. 24 окт./6 нояб. 1906 г.) // Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 2. — : БСЭ, 1959. — С. 125.
 Пийп, Борис Иванович: (р. 1906) // БСЭ. 2-е изд. Т. 51. М.: БСЭ, 1958. С. 223.; Пийп, Борис Иванович: (6 ноября 1906 — 10 марта 1966) // Ежегодник БСЭ. Вып. 11. 1967. — С. 613.
 
 Пийп, Борис Иванович // Биографический словарь деятелей естествознания и техники. — Т. 2. — : БСЭ, 1959. — С. 125.
 Пийп, Борис Иванович // БСЭ. 2-е изд. Т. 51. М.: БСЭ, 1958. С. 223. ; // Ежегодник БСЭ. — Вып. 11. — 1967. — С. 613.
 Vlodavetz V. I. Memorial to boris Ivanovich Piip (1906—1966) // Bulleten of volcanology. 1966. — Vol. 29. — Issue 1. — P. 823—826.

Ссылки 
 
 Б. И. Пийп на сайте Камчатского научного центра.
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Петрографы
Похороненные на Новодевичьем кладбище